Мартина́йтис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Мартинайтис, Альгирдас (род. 1950) — литовский композитор.
 Мартинайтис, Марионас Алексович (1922—2009) — литовский советский хозяйственный и государственный деятель, доктор технических наук.
 Мартинайтис, Марцелиюс (1936—2013) — литовский поэт.